M1 может относиться к различным типам танков:
 M1 — лёгкий танк США 1930-х годов.
 M1 — опытный средний колёсно-гусеничный танк США 1930-х годов.
 M1 «Абрамс» — современный основной боевой танк США.